Берсе:

 Берсе — коммуна в Бельгии, в провинции Антверпен Фламандского региона.
 Берсе, Ален (род. 1972) — швейцарский политик и государственный деятель президент Швейцарии в 2018 и 2023 годах.